Kozel může znamenat:

 samec kozy nebo kozorožce
 Kozel (zámek) – zámek ve Šťáhlavech v okrese Plzeň-město
 Kozel (hradiště, okres Beroun) – pravěké a raně středověké hradiště u Hostimi v okrese Beroun
 Kozel (hradiště, okres Plzeň-sever) – pravěké hradiště v Nadrybách v okrese Plzeň-sever
 Kozel (přírodní památka) – přírodní památka ve Chřibech, v Koryčanech v okrese Kroměříž
 Kozel (České středohoří) (598 m) – kopec v Kozlech v okrese Česká Lípa, západně od České Lípy
 Kozel (364 m) – kopec s nadmořskou výškou 364 m, západně od Krásného Dvora na Podbořansku v okrese Louny
 Velkopopovický Kozel – značka piva

příjmení osob
Viz Kozel (příjmení)

Související články 
 Kozák
 Kozelka
 Kozlík
 Koza (rozcestník)
 Koza (příjmení)

Externí odkazy